Флориа́н Мара́нж (; 3 марта 1986, Таланс, Франция) — французский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Флориан Маранж — воспитанник клуба «Бордо». Сыграл первый матч за команду 26 января 2005 года в матче Лиги 1 против «Меца».
12 сентября 2006 года матчем с «Галатасараем» дебютировал в Лиге чемпионов.
В составе «жирондинцев» защитник становился обладателем Кубка лиги и Суперкубка страны. В чемпионском для «Бордо» сезоне Маранж играл только за «Гавр» на правах аренды и забил первый в карьере гол в Лиге 1 в матче с «Нантом» 3 мая 2009 года.

В сезоне 2009/10 находился в аренде в «Нанси». Впервые сыграл за команду 22 августа 2009 года в матче против «Ле Мана». Защитник заменил на поле Реналя Леметра на 68-й минуте встречи.
По окончании сезона Маранж вернулся в «Бордо».

16 августа 2013 года подписал однолетний контракт с «Кристал Пэлас». 27 августа дебютировал за новый клуб во втором раунде Кубка лиги в матче против «Бристоль Сити», завершившейся поражением «Пэлас» 1:2.

В сборной 
В составе сборной до 19 лет Флориан Маранж принимал участие в юношеском чемпионате Европы 2005. Защитник сыграл на турнире 5 матчей и стал чемпионом континента в своей возрастной категории.

В 2006—2009 годах выступал за молодёжную сборную страны. За это время сыграл за команду 6 матчей.

Статистика

Достижения 
 «Юношеская сборная Франции (до 19 лет)»
 Чемпион Европы среди юношей (до 19 лет) (1): 2005

 «Бордо»
 Обладатель кубка Франции (1): 2012/13
 Обладатель Кубка французской лиги (1): 2006/07
 Обладатель Суперкубка Франции (1): 2008

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Нанси»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Бастия»